CRL est un sigle qui peut signifier :
 Centre de ressources en langues ;
 Certificate revocation list (en français, liste de certificats révoqués), en cryptologie ;
 Centre régional du livre ;
 Contribution sur les revenus locatifs ;
 Chanoines réguliers du Latran, une congrégation religieuse catholique.
 Clash Royale League, une compétition d'esport
 Corinth Rift Laboratory, un laboratoire géophysique international en Grèce occidentale

CRL est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud de Charleroi-Gosselies en Belgique, selon la liste des codes AITA des aéroports/C ;
 Corsairfly, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code